Elf nebo elfové můžou být:

 elf – mytologická bytost
 Elfové (Středozem) – elfové v díle J. R. R. Tolkien, též nazýváni Quendi
 Executable and Linkable Format – binární formát souboru v informatice (Executable and Linkable Format)
 Elf (hudební skupina) – americká hudební skupina
 Elf (Siemens) – software pro mobilní telefony Siemens
 Dark Elf – česká internetová hra
 Elf Aquitaine, zkráceně Elf – bývalá francouzská ropná společnost, předchůdce společnosti Total, nadále je Elf francouzskou značkou paliv
 ELVES – atmosférický světelný úkaz
 Čeští elfové, skupina internetových strážců politické korektnosti po vzoru skupin v pobaltských státech
 ELF (European League od Football)-profesionální liga amerického fotbalu.

Externí odkazy